W Polsce
 Łukomie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo
 Łukomie – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Łukomie – gromada
 Łukomie – jezioro